Jork − jedna z odmian nazwiska rodowego szlachty pomorskiej herbu Gostkowski, albo Jark, która dała początek niemieckiemu rodowi Yorck von Wartenburg
 Jork − półwysep w Australii
 Jork − przylądek w Australii
 Jork − gmina w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Jork − były powiat pruski

Zobacz też 
 York
 Nowy Jork